Марк Рейнольдс Хьюз (; 1 января 1956, Ла-Мирада — 21 мая 2000, Малибу) — американский предприниматель, основатель компании Herbalife, работающей по принципу многоуровневого маркетинга.

Окончил 9 классов школы. В возрасте 23 лет основал Herbalife, производящую продукты сбалансированного питания, для коррекции веса и ухода за телом, по корпоративной легенде — после преждевременной смерти матери от передозировки таблеток для похудения.

Умер в возрасте 44 лет на собственной вилле в Малибу, причина — остановка сердца (апноэ) из-за сочетания алкоголя с антидепрессантами.

Ссылки 
 
 
 

Предприниматели США
Похороненные на Вествудском кладбище